Bei den XVIII. Olympischen Spielen 1964 in Tokio wurde ein Wettbewerb im Basketball ausgetragen.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Platzierungsrunde

Platz 5 bis 8

Platz 9 bis 12

Platz 13 bis 16

Abschlussplatzierungen 

Basketball
1964
Basketballveranstaltung 1964
Basketballwettbewerb in Japan
Sportveranstaltung in Shibuya